Giebelmann ist der Familienname folgender Personen:

 Charlotte Giebelmann (1899–2002), deutsche Eiskunstlauftrainerin, Eiskunstläuferin
 Dietmar Giebelmann (* 1946), römisch-katholischer Theologe